Die Aradschin chumb 2015/16 war die 24. Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 3. August 2015 und endete am 27. Mai 2016.

Modus 
Teilnehmer waren die acht Reserveteam der Bardsragujn chumb
Die Mannschaften spielten jeweils viermal gegeneinander. Jedes Team absolvierte somit 28 Spiele. Reservemannschaften waren nicht aufstiegsberechtigt.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Spiele und Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015/16